Владімір Амброс:
 Владімір Амброс (1890—1956) — чеський композитор.
 Владімір Амброс — молдовський футболіст.
 Веслав Амброс — польський кулінар.
 Отто Амброс (1901—1990) — німецький хімік, провідний розробник хімічної зброї.
 Пауль Амброс (1933—2015) — німецький хокеїст, що грав на позиції захисника у клубах «Аугсбург Пантерс» і «Фюссен».
 Сергій Амброс (1990—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник війни на сході.
 Юліус Амброс (1885—1925) — чеський адвокат.